Steve Clarke peut désigner :
 Steve Clarke, bassiste américain de jazz-funk;
 Steve Clarke (né en 1963), footballeur écossais.